Diese Liste enthält alle offiziellen Spiele der slowenischen Fußballnationalmannschaft der Männer. FIFA und RSSSF listen zudem ein Spiel am 19. Juni 1991 in Murska Sobota gegen Kroatien, das vom slowenischen Verband nicht gezählt wird.

1992 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Anlässe

Gegner nach Kontinentalverbänden

Länderspielbilanzen

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Häufigkeit der Spielausgänge 
Das häufigste Resultat der Länderspielergebnisse der slowenischen Nationalmannschaft ist ein 1:1. 34 von 272 Spielen, d. h. 12,50 % der Spiele, endeten so. Es folgen das 1:0 (31 Spiele) und das 0:1 (30 Spiele). Hierauf folgen das 0:2 und das 0:0 (je 23 Spiele).

Stand nach dem Länderspiel gegen Montenegro am 20. November 2022

Einzelnachweise und Fußnoten

Weblinks 
 Website des slowenischen Fußballverbandes NZS (slowenisch)
 Länderspielstatistik des NZS

Slowenien
Landerspiele Der Slowenischen Fussballnationalmannschaft